L'edizione 2022 della Formula Regional European Championship powered by Alpine - certified by FIA è la terza della categoria e la seconda dopo la fusione tra Formula Regional European Championship e Formula Renault Eurocup.

Team iscritti 
11 conferme ed una novità nella lista delle squadre che vedremo al via della prossima stagione. L'elenco ufficiale è stato diramato nella giornata di venerdì 12 novembre, sancendo il definitivo ingresso nel campionato dell'italiana Trident Motorsport. La compagine capitanata da Maurizio Salvadori, fresca vincitrice del titolo team in Formula 3, nonché presente sin dalla sua nascita in Formula 2, estende così verso il basso la propria filiera: come Trident, solo ART Grand Prix, Prema Powerteam, MP Motorsport ed anche Van Amersfoort Racing saranno impegnate parallelamente in queste tre categorie. Per il resto sono confermate al via tutte le scuderie già presenti: R-ace GP, Arden Motorsport, G4 Racing, FA Racing, KIC Motorsport e, in rappresentanza della pattuglia tricolore, anche DR Formula e Monolite Racing. Il 23 febbraio il team DR Formula lascia la competizione, al suo posto entra il team italiano Race Performance Motorsport.

Piloti e squadre

Calendario

Classifiche

Sistema di punteggio 
Il sistema viene applicato uniformemente a tutte e due le gare previste per ogni evento.

Classifica Piloti

Classifica Team

Classifica Pole Positions

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2022